Mackay är namnet på en skotsk klan och därmed ett traditionellt skotskt efternamn. Det kan också skrivas på andra sätt, däribland MacKay och McKay. En lång rad geografiska namn har bildats efter personer med namnet i dess olika stavningar.

Personer med efternamnet Mackay eller med varianter av detta namn
 Ailsa McKay (1963–2014), skotsk ekonom, feminist och självständighetsförespråkare
 Alexander McKay (1843–1912), kanadensisk politiker
 Alexander Grant MacKay (1860–1920), kanadensisk politiker
 Alexander Murdoch Mackay (1849–1890), skotsk missionär
 Andy Mackay (född 1946), brittisk musiker och låtskrivare
 Antonio McKay (född 1964), amerikansk löpare
 Barry MacKay (1935–2012), amerikansk tennisspelare
 Buddy MacKay (född 1933), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Florida
 Charles Mackay (1814–1889), skotsk skald och publicist
 Claude McKay (1889–1948), amerikansk poet
 David O. McKay (1873–1970), amerikansk mormonpresident
 Douglas McKay (1893–1959), amerikansk politiker, republikan, guvernör i Oregon och inrikesminister
 George MacKay (född 1992), brittisk skådespelare
 George Leslie Mackay (1844–1901), kanadensisk missionär
 George Mackay Brown (1921–1996), skotsk författare och poet
 Ian MacKaye (född 1962), amerikansk musiker
 Jeff MacKay (1948–2008), amerikansk skådespelare
 John Henry Mackay (1864–1933), skotsk-tysk diktare, författare och individualanarkist
 John P. McKay, amerikansk historiker
 John William Mackay (1831–1902), amerikansk finansman
 Judith Mackay (född 1943), brittisk hongkongbaserad läkare och rökningsmotståndare
 Mike McKay (född 1964), australisk roddare
 Nancy MacKay (född 1922), kanadensisk löpare
 Nellie McKay (född 1982), amerikansk musiker, skådespelare och komiker
 Percy Mackaye (1875–1956), amerikansk författare
 Peter MacKay (född 1965), kanadensisk politiker, konservativ
 Randy McKay (född 1967), kanadensisk ishockeyspelare

Skotska efternamn